

Sport

Calcio a 5 
Coppa Italia di Serie A2 2018-2019 (calcio a 5) – 20ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di calcio a 5 maschile.
Coppa Italia di Serie A2 2018-2019 (calcio a 5 femminile) – 4ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di calcio a 5 femminile.

Pallavolo 
Coppa Italia di Serie A2 2018-2019 (pallavolo maschile) – 22ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo maschile.
Coppa Italia di Serie A2 2018-2019 (pallavolo femminile) – 22ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo femminile.